Strega – secondo la superstizione popolare è una donna dedita a stregoneria
Liquore Strega – liquore allo zafferano prodotto in Campania
Premio Strega – premio letterario italiano
 Abuso (Strega) – romanzo di Andrew Vachss del 1987 della serie Burke

Pagine correlate 
La strega
 Streghe (disambigua)